Esta é uma lista dos 223 municípios do estado da Paraíba por temperatura média.

Devido à sua proximidade com a Linha do Equador a Paraíba possui um clima quente, com temperaturas elevadas durante todo o ano, e variado conforme o relevo local. Na região litorânea, o clima é classificado como tropical úmido, com temperaturas médias em torno de 24 °C e duas estações, uma seca no verão e outra chuvosa no outono/inverno, e precipitações médias de  por ano. Mais para o interior, após o Planalto da Borborema, o clima é semiárido, caracterizado pelas chuvas escassas e irregulares, com baixa pluviosidade.

Clima